Красновская поселковая общи́на () — территориальная община в Золочевском районе Львовской области Украины.

Административный центр — пгт Красное.

Население составляет 17 117 человек. Площадь — 214,3 км².

Населённые пункты 
В состав общины входит 1 пгт (Красное) и 17 сёл:
 Балучин
 Безброды
 Богдановка
 Бортков
 Задворье
 Куткор
 Малая Ольшанка
 Мармузовичи
 Остров
 Островчик-Пыльный
 Петричи
 Полоничи
 Полтва
 Русилов
 Скнилов
 Сторонибабы
 Утешков

Примечания

Источники 
 Официальный сайт общины
 

Общины Львовской области